Uljanowa ist der Familienname von:

Anna Iljinitschna Jelisarowa-Uljanowa (1864–1935), Lenins älteste Schwester

Siehe auch:
Uljanow